Campionato Sammarinese (2010/2011) - dwudziesta szósta edycja jedynej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w San Marino. 
Rozgrywki rozpoczęły się 17 września 2010, a zakończyły 26 maja 2011 finałem o mistrzostwo ligi. 
Tre Fiori zdobyła trzeci tytuł z rzędu, a 7. w swojej historii.

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach wzięło udział 15 drużyn, walczących o tytuł mistrza San Marino w piłce nożnej. 
Uczestnicy rozdzieleni zostali na 2 grupy (7 i 8 zespołów) – każda z drużyn rozegrała po dwa mecze z przeciwnikami w swojej grupie oraz po jednym z zespołami innej grupy (razem, odpowiednio 20 lub 21 spotkań). 
3 najlepsze drużyny z obu grup awansowały do rundy play-off, której zwycięzca został mistrzem kraju i otrzymał prawo gry w I rundzie kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów UEFA, 
zaś przegrany finalista mógł wystąpić w I rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy UEFA. 
Zdobywca Pucharu San Marino 2010/2011 otrzymał prawo gry w II rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy UEFA.

Z uwagi na brak niższej klasy rozgrywkowej, żadna z drużyn nie została zdegradowana. Nastąpiły jednak zmiany w składzie grup sezonu zasadniczego w porównaniu z poprzednim sezonem:
 z grupy A do B przeniesiono zespoły: Domagnano, Murata, Virtus i San Giovanni;
 z grupy B do A przeniesiono zespoły: Pennarossa, Faetano i Fiorentino.
Zamieniono ponadto liczbę drużyn należących do danej grupy – w sezonie 2010/2011 w grupie A wystąpiło 7 zespołów, w B – 8.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Play-off 

Oznaczenia: (M) – Mistrz. = eliminacje do Ligi Mistrzów;  = eliminacje do Ligi Europy.

|-
|colspan="5" style="background-color:cornsilk" align=center|I runda

|-
|colspan="5" style="background-color:cornsilk" align=center|II runda

|-
|colspan="5" style="background-color:cornsilk" align=center|III runda

|-
|colspan="5" style="background-color:cornsilk" align=center|IV runda

|-
|colspan="5" style="background-color:cornsilk" align=center|V runda

|-
|colspan="5" style="background-color:cornsilk" align=center|Finał

|}

Najlepsi strzelcy 

Źródło: soccerway

Bibliografia 
 
 Campionato Sammarinese 2010/2011 - rsssf
 Campionato Sammarinese 2010/2011 - kicker.de

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Campionato Sammarinese 
 Strona domowa Sanmaryński Związek Piłki Nożnej 

2010 w piłce nożnej
2011 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w San Marino
2010 w San Marino
2011 w San Marino